Willem Maurits de Brauw (1948), Nederlands ambtenaar en bestuurder
 Willem Maurits de Brauw (1914-1943), Nederlands verzetsstrijder